Вредефорт (кратер) — самый большой кратер на Земле, расположен в 120 километрах от Йоханнесбурга, ЮАР.
 Фридефорт (город) — город в ЮАР.